Jordan Parisé (né le  à Faribeault au Minnesota) est un joueur professionnel retraité américain de hockey sur glace. Il est le frère de Zach Parisé.

Biographie 

En 2006, il devient membre des Devils de Lowell.

Statistique 
 
| 2002-2003|| Black Hawks de Waterloo|| USHL|| 35||21 ||10 ||2 || || 82||2,55|| 91,5|| 2|| 10 || 6|| 3|| 3|| 383|| 18|| 2,82|| 90,7|| 0|| 2
|- 
| 2003-2004|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 22|| 14|| 4|| 3|| || 42|| 2,05|| 90,8|| 2|| 4|| || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 25|| 16|| 6|| 3|| || 56|| 2,1|| 91,9|| 2|| 6|| || || || || || || || ||
|- 
| 2005-2006|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 33|| 24|| 8|| 1|| || 74|| 2,08|| 93,3|| 6|| 6|| || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007|| Devils de Lowell || LAH|| 32|| 17|| 12|| 2|| || 84|| 2,68|| 91,5|| 2|| 6|| || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008|| Devils de Lowell || LAH|| 18|| 4|| 12|| 1|| || 63|| 3,55|| 88,9|| 0||0 || || || || || || || || || 
|-
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg || ÖEL|| 47|| || || || || || 2,85||90,3 || ||4 || 17|| || || || ||2,39 ||91,5 || ||  
|-
| 2009-2010|| Nailers de Wheeling || ECHL|| 13|| 5|| 6|| 1|| 718|| 36|| 3,01|| 89,3|| 1|| 4|| || || || || || || || || 
|-
| 2009-2010|| EC Klagenfurt AC || ÖEL || 14|| || || || || ||2,5 ||91,9 || || ||7 || || || || ||2,6 ||92,6 || ||  
|-
| 2010-2011|| Lørenskog IK || GET ligaen || 22|| || || || || ||2,54 ||90,3 || || ||11 || || || || ||2,78 ||90,5 || ||  
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| Augsburger Panther || DEL  || 5|| 2|| 3|| 0||297 || 8||1,62 ||94,4 || 0||2 || || || || || || || || || 
|-
|| Dresdner Eislöwen || Bundesliga  || 11|| 6|| 5|| 0|| 658||23 ||2,09 || ||0 ||2 || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013|| HC Valpellice || Série A  || 39|| 21|| 17||6 || || 110||2,87 ||90,6 || 1|| 20||16 || || || || ||2,88 ||90,1 || ||2

Parenté dans le sport 
 Fils de Jean-Paul Parisé
 Frère de Zach Parisé

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1982
Naissance dans le comté de Rice (Minnesota)
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du HC Valpellice
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Dresdner Eislöwen